Cover Me bezeichnet
 ein Album der Musikerin Nena aus dem Jahr 2007, siehe Cover Me (Album)
 ein Lied von Bruce Springsteen aus dem Jahre 1984, siehe Cover Me (Lied)
 eine Kölner Benefizkonzertreihe zur Unterstützung der Aids-Hilfe, siehe Cover me (Konzert)